Molekulska formula -{C12H16N2O3}- se može odnositi na:
 Heksobarbital
 Ciklobarbital